Winter in America (album van Gil Scott-Heron), een album uit 1974 van Gil-Scott Heron en Brian Jackson
 Winter in America (lied van Gil Scott-Heron), een lied van Gil-Scott Heron
 Winter in America (Doug Ashdown), een single uit 1976-78 van Doug Ashdown (oorspronkelijk Leave love enough alone), gecoverd door René Froger in 1988